Chapelaine ist eine französische Gemeinde im Département Marne in der Region Grand Est. Sie hat eine Fläche von 9,2 km² und  Einwohner ().

Nachbargemeinden sind: Somsois, Lignon, Margerie-Hancourt, Saint-Utin, Corbeil und Saint-Ouen-Domprot.

Bevölkerungsentwicklung

Sehenswürdigkeiten 
 Kirche Saint-Eusèbe, erbaut im 12. Jahrhundert

Weblinks 

Ort in Grand Est